Das Dubai Duty Free Women’s Open 2003 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Damen in Dubai. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2003 und fand vom 14. bis 22. Februar 2003 statt.

Im Einzel gewann Justine Henin-Hardenne gegen Monica Seles mit 4:6, 7:64 und 7:5. Im Doppel gewann die Paarung Swetlana Kusnezowa / Martina Navratilova mit 6:3 und 7:67 gegen Cara Black / Jelena Lichowzewa.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Dubai